Ryan Harrison e Michael Venus erano i detentori del titolo, ma Harrison ha deciso di non partecipare all'edizione di quest'anno. Venus ha fatto coppia con Raven Klaasen, perdendo al primo turno contro Alex De Minaur e Lleyton Hewitt.

In finale Kyle Edmund e Cameron Norrie hanno battuto Wesley Koolhof e Artem Sitak con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  John Peers /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (primo turno)

 Marc López /  David Marrero (primo turno)
 Marcelo Demoliner /  Santiago González (primo turno)

Wild card 

  Alex De Minaur /  Lleyton Hewitt (quarti di finale)

 Gastão Elias /  Pedro Sousa (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Millennium Estoril Open 2018